Konstantin III., rimski uzurpator, rimski uzurpator (vladao 407. – 411.)
 Konstantin III., bizantski car, bizantski car (vladao 612. – 641.)
 Konstantin III., kralj Škotske, škotski kralj (vladao 995. – 997.)
 Konstantin III. Abhaški